O nome Barbara foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Furacão Barbara (1953) - furacão de categoria 2 que afetou a costa leste dos Estados Unidos, causando 1 fatalidade e $1 milhão de dólares em prejuízos em propriedades.
 Tempestade tropical Barbara (1954) - tempestade tropical que atingiu a costa do Texas, Estados Unidos, causando apenas alguns pequenos danos.

Barbara também foi usado para dar 
 Furacão Barbara (1983);
 Furacão Barbara (1989) - furacão de categoria 1 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Barbara (1995) - furacão de categoria 4 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Barbara (2001) - tempestade tropical que afetou o arquipélago do Havaí como uma depressão tropical.
 Tempestade tropical Barbara (2007) - tempestade tropical que atingiu a fronteira México - Guatemala, causando $55 milhões de dólares em prejuízos.

Outros usos:
 Furacão Bárbara - furacão ficcional que atingiu Springfield no episódio Furacão Neddy, nos Simpsons.

Desambiguação